

Risultati

Note

Calcio nel 2012